Služba državne sigurnosti
Salezijanci Don Bosca
Surat Diamond Bourse
Service Dress Blue (SDB), odora Ratne mornarice SAD